Das Omnium der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 5. August 2021 im Izu Velodrome statt.

Ergebnis 

Omnium Manner
Sportveranstaltung in Izu (Shizuoka)
Bahnradsport-Wettbewerb in Japan